CTH kan syfta på:

 CTH Ericson – ett företag i Borlänge som tillverkar huvudbonader
 CTH fabriksmuseum – ett industrihistoriskt museum på Östermalm i Borlänge
 CTH – en teknisk högskola i Göteborg, se Chalmers tekniska högskola
 CTH – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Coatesville, Pennsylvania, USA, se Chester County G. O. Carlson Airport

Se även
 C.T. Holmström – signatur för författaren Carl Torsten Holmström